Ме́хелен:
 Мехелен — город и муниципалитет в Бельгии.
 Мехелен — округ провинции Антверпен с центром в городе Мехелен (Бельгия).
 Мехелен — автономная территория в Нидерландах (910—1795).
 «Мехелен» — бельгийский футбольный клуб из города Мехелен.

См. также 
 Маасмехелен